Ридинг има више значења:
 Ридинг (Масачусетс)
 Ридинг (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Ридинг (Канзас)
 Ридинг (Охајо)
 Ридинг (Пенсилванија)
 ФК Ридинг